Příjmení Oliva nosí více významných osobností:

 Alois Oliva (1822–1899) – český podnikatel a mecenáš
 Eduard Oliva (1905–1972) – český římskokatolický kněz, který spolupracoval s komunistickým režimem
 Giovanni Oliva (1852–1920) – italský politik
 Ján Oliva (1903–1982) – slovenský a československý bankéř a politik, poválečný poslanec za KSS
 Jiří Oliva – více různých osobností (rozcestník)
 Josef Oliva (1892 – ?) – československý politik a poslanec
 Karel Oliva – více různých osobností (rozcestník)
 Martin Oliva – český paleantropolog
 Ondřej Oliva (* 1982) – český sochař, syn Otmara
 Otmar Oliva (* 1952) – český sochař
 Pavel Oliva (1923–2021) – český klasický filolog a spisovatel
 Petr Oliva (1943–2019) – český herec
 Sergio Oliva (1941–2012) – americký kulturista kubánského původu
 Věra Olivová (1926–2015) – česká historička
 Viktor Oliva (1861–1928) – český malíř a ilustrátor

Externí odkazy